Nação - em inglês, nation
Ou ainda:
Nation (álbum) - de Sepultura
The Nation

Desambiguação